Raíces (Mexico), een plaats in Mexico
 Raíces (band), een candombe, jazz- en rockgroep in Argentinië